Ел Чиналито има више значења:

 Ел Чиналито (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чиналито (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику